Plusieurs églises d'Italie portent le nom d’église San Barnaba, en l’honneur de Saint Barnabé (San Barnaba en italien).

Parmi elles, on note :
 l'église San Barnaba de Milan ;
 l'église San Barnaba de Venise.

Homonymie d'édifices religieux en italien